, аббревиатура — , в амер. прокате  — манга Асы Хигути, выходящая с 2003 года в сэйнэн-журнале Afternoon издательства «Коданся». Манга выиграла культурную премию имени Осаму Тэдзуки как лучшее произведение 2006 года. В 2007 году манга также получила премию Коданся как лучшее произведение общего жанра. Выпуск манги был прерван почти на год, и возобновился в ноябре 2011 года.

Аниме-сериал по мотивам манги, выпущенный студией A-1 Pictures, транслировался по телеканалу Tokyo Broadcasting System с 12 апреля по 28 сентября 2007 года. Он также транслировался по международному каналу animax на английском языке на территории на юго-Восточной и южной Азии.

Сюжет 
Главный герой сериала, Рэн Михаси, раньше был питчером в бейсбольной команде средней школы Михоси, но его товарищи по команде, будучи уверенными, что Рэн попал к ним лишь благодаря своему дедушке — директору школы, невзлюбили его (особенно ловец команды), так как из-за Рэна команда стала постоянно проигрывать. В конце концов, по окончании средней школы, у Рэна развивается комплекс неполноценности. Он был уверен, что бейсбол — это не для него. Но позже парень понимает, что он действительно одарённый питчер, а плохо играл в старой команде из-за плохого сотрудничества, так как его бывшие товарищи, будучи уверенными, что Рэн ни на что не годен, не общались с ним и никогда не разрабатывали с ним стратегию игры. Так Рэн попадает в старшую школу Нисиура, в новую бейсбольную команду, где, благодаря содействию его новых товарищей по команде, настроенных более дружелюбно, начинает чувствовать себя увереннее. Так парень постепенно начинает раскрывать свой истинный спортивный потенциал.

Список персонажей 
 — главный герой и питчер команды. Очень талантливый и спортивный, однако он не уверен в себе и сильно волнуется, из-за чего его игра может быть непредсказуемой. Раньше Рэн играл в команде средней школы Михоси, однако игроки с самого начала отказались сотрудничать с ним, так как его дедушка был директором школы. В результате из-за Рэна команда стала проигрывать. После этих событий у парня развивается сильный комплекс неполноценности, и он переходит в новую команду старшей школы Нисиура, где поначалу боится, что снова станет обузой для игроков. Позже однако Михаси становится более уверенным в себе и заслуживает доверие своей команды, по-прежнему оставаясь при этом пугливым и застенчивым по натуре.
Сэйю: Цубаса Ёнага

 — член бейсбольной команды Нисиура, образует пару с Михаси. Абэ очень серьёзный, однако из-за Михаси часто выходит из себя. Отличный стратег и первоначально должен был помогать Михаси адаптироваться в команде и направлять его. Перед атакой Абэ тщательно изучает движения противника до самых мелочей, что делает его практически непобедимым. Абэ стремится поначалу привести свою команду к победе, чтобы Рэн чувствовал себя увереннее. Обычно не показывает своих положительные эмоций и имеет привычку постоянно ворчать и ругаться, однако действительно сильно заботится о благополучии Рэна в команде.

Сэйю: Юити Накамура

 — нападающий в бейсбольной команде. Талантливый спортсмен, уверенный в себе, дружелюбный и беззастенчивый. Считается первым в своей команде. Тем не менее из-за его очень маленького роста, некоторые возможности игры для него ограничены. Тадзима и Михаси вскоре становятся хорошими друзьями. Многие полагают, что Тадзима выступает в качестве старшего брата Михаси. Тадзима любит ловить мячи на быстрой скорости и в случае отсутствия Абэ становится кетчером или во время тренировок.
Сэйю: Хиро Симоно

 — первоначально представлен, как очень грубый и агрессивный, но позже выясняется, что Ханаи очень умный и наблюдательный человек. Поэтому все проголосовали за то, чтобы он стал капитаном команды. Сначала пытается конкурировать и превзойти Тадзиму, по позже бросает эту затею, так как благо команды для него важнее.
Сэйю: Кисё Танияма

 — находится как правило на второй позиции. Очень дружелюбный и давно знает Абэ. Когда между Абэ и Михаси возникает конфликт, Сакаэгути как правило успокаивает их, будучи в состоянии понять их проблемы и ситуации. Во время стресса у Сакэгути начинается диарея, о чём узнаёт Абэ во время их вступительных экзаменов в школу. Дружит с Суямой, так как они одноклассники. Его мать умерла.
Сэйю: Тихиро Судзуки

 — очень опытный игрок в команде. Может хорошо ловить мяч и быстро бегает. Находится в одном классе с Михаси и Тадзимой и любит рассказывать о себе во время обеда. Идзуми и Хамада учились вместе в одной начальной и средней школе, поэтому Идзуми относится к Хамаде с уважением. Из-за своего характера Идзуми быстро раздражается, когда что-то идёт не так, особенно при постоянных препирательствах Абэ.
Сэйю: Дзюн Фукуяма

 — выступает в качестве третьего основного игрока команды. У него очень спокойный характер, единственный, кто не раздражается среди членов команды. Хотя однажды сильно отреагировал, когда Момоэ предложила ему протеиновый порошок, к которому он питает сильную неприязнь. Суяма также более зрелый, чем другие мальчики, например он много мечтает девушках. Дружит с Сакаэгути.
Сэйю: Макото Ясумура

 — член бейсбольной команды. Он не очень квалифицированный игрок и пугается уловов. Из-за чего Абэ называет его «левым отбросом». Как ни странно многие удары Фумитаки удаются только по большому везению, хотя по его словам, у него не острый глаз для мяча. Самый простодушный в команде. Любит слушать музыку и всегда носит наушники.
Сэйю: Кэнъитиро Суми

 — член команды бейсбола. Запасной питчер и первый основной игрок. Очень застенчивый и нервный. Редко высказывает своё мнение, так как боится, что его начнут осуждать. На самом деле имеет большой опыт в игре, даже лучше, чем у Ханаи, но не признавался в этом, чтобы реже участвовать в официальных играх. Тем не менее его вдохновляет уверенность Мисаси и решает взяться за игру всерьёз.
Сэйю: Юдай Сато

 — запасной игрок Нисиуры, часто сидит на скамейке и восхищается игрой команды. Он новичок в бейсболе и имеет пока мало опыта в игре. Часто играет на позиции левого крайнего. Примечательно, что он никогда не подготавливается к школьным тестам.
Сэйю: Рёхэй Кимура

Предпосылка к созданию 
Аса Хигути выросла в Сайтаме и впервые заинтересовалась бейсболом, читая мангу Dokaben. Когда Аса училась в средней школе, её вдохновила история местной бейсбольной команды и та решает написать собственную мангу о бейсболе. В оригинальной истории Михаси не разговаривал, а такие персоналии, как Момоэ, Кано и Харуна, вовсе не существовали. Для того, чтобы собрать достаточно информации о бейсболе, Аса вела хронику бейсбола в её школе более 10 лет.

За 5 месяцев до начала выпуска манги, была выпущена пилотная версия под названием The Basic of Basics. Сюжет разворачивается вокруг учеников Первой школы Мусасино.

Медиа-издания

Манга 
Манга, автором которой является Аса Хигути. Выходила в сэйнэн-журнале Afternoon с 2003 года. К июню 2010 года было выпущено 15 томов манги в Японии. Однако выпуск манги был прерван на 1 год и возобновился в журнале Afternoon. Серии были лицензированы тайваньской компанией  Long Hung Press (長鴻出版社).

Аниме 
Аниме-сериал, выпущенный студией A-1 Pictures на основе манги, транслировался по телеканалу Tokyo Broadcasting System с 12 апреля по 28 сентября 2007 года, также позже появлялся на телеканалах MBS, BS-i и CBC. Сериал также транслировался по интернациональному каналу animax на английском языке на территории на юго-Восточной и южной Азии.

Второй сезон аниме-сериала был анонсирован в 13 томе манги. Первая серия начала транслироваться со 2 апреля 2010 года.

Первый сезон аниме-сериала был лицензирован компанией  Funimation и транслировался на территории США с 14 марта 2011 года.

Список серий

Музыка 
Первый сезон
 Открывающие композиции:
  исполняет Base Ball Bear (1-13)
  исполняет Ikimonogakari (14-25)
 Закрывающие композиции:
  исполняет Кодзуэ Такада (1-13)
  исполняет SunSet Swish (14-25)

Второй сезон
 Открывающая композиция:
  исполняет Galileo Galilei
 Закрывающая композиция:
  исполняет CureaL

Игра 
Видео-игра под названием , основанная на сюжете манги, была выпущена для Nintendo DS компанией MMV 13 декабря 2007 года.

Игра продавалась с чистящим средством в форме рубашки Рэна с номером 1.

Популярность 
Манга Big Windup! добилась большого коммерческого успеха в Японии. В 2007 году манга получила премию Коданся как лучшая манга общей тематики. 11 том манги стал самым продаваемым произведением за первую неделю в Японии, так было продано свыше 400.000 копий через 3 недели после выпуска. Согласно опросу, проведенному в 2007 году министерством культуры Японии, занимает 24-е место среди лучшей манги всех времен. Однако на рынке США манга и аниме-сериал не сумел добиться такого успеха, и компания FUNimation объявила, что из-за низких доходов не собирается покупать лицензию на второй сезон аниме-сериала.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Big Windup! на сайте Funimation Entertainment 
 Big Windup! на сайте Tokyo Broadcasting System 
 Big Windup! на сайте MBS 

A-1 Pictures